Het ATP-toernooi van Nottingham 1999 (met de officiële naam Samsung Open 1999) werd van 14 tot en met 20 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Nottingham Tennis Centre in de Britse plaats Nottingham.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nottingham
Nottingham